Lista morskich parków rozrywki – lista przedstawiająca morskie parki rozrywki na poszczególnych kontynentach.

Afryka

Ameryka Północna

Ameryka Południowa

Australia i Oceania

Azja

Europa

Zobacz też 
 Lista akwariów i oceanariów na świecie
 Lista delfinariów na świecie

en:Marine mammal park
de:Meeres-Themenpark